Blumhagen ist der Familienname folgender Personen:

 Doreen Blumhagen (* 1984), deutsche Religionspädagogin und Autorin
 Günter Blumhagen (1930–1996), deutscher Orchester- und Chorleiter, Musikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Hugo Blumhagen (1875–1963), deutscher Kolonial- und Ministerialbeamter
 Lothar Blumhagen (1927–2023), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Michael Blumhagen (* 1958), deutscher Bildhauer, Galerist und Oppositioneller
 Vanessa Blumhagen (* 1977), deutsche Journalistin